Ежи Антоний Ковальчик (, р. 1930, Горай, ныне Билгорайский повят, Люблинское воеводство) — польский историк искусства. Выпускник Варшавского университета.

Публикации 
 Kolegiata w Zamościu (1968)
 Sebastiano Serlio a sztuka polska (1973)
 W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego (1980)
 Polejowski i Filewicz, mistrzowie lw. rokoka z ziemi chełmskiej (1993)
 Świątynie późnobarokowe na Kresach : kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej (2006).

Статьи 
 Późnobarokowe kościoły i klasztory diecezji kijowskiej i dekanatu bracławskiego  // Искусство Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Krakow, 1998. — № III. — S. 19-68.
 Lenartowicz Wojciech (1669—po1713) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972. — T. XVII/1. — Zeszyt 72. — S. 43.
 Świątynie i klasztory późnobarokowe w archidiecezji lwowskiej  // Rocznik История Sztuki. — 2003. — № XXVIII. — S. 169-298.
 Kościoły późnobarokowe w diecezji kamienieckiej  // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Krakow, 1996. — № II. — S. 85-125.
 Gmach kolegium Teatynów we Lwowie i jego twórcy — Salvi i Chiaveri  // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Kraków, 2003. — № V. — S. 53-64.
 Dzieła Macieja Polejowskiego w Ziemi Sandomierskiej // Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. — 1970. — T. 6. — S. 187-237
 Ricaud de Tirregaille Pierre  // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988-1989. — 1988. — T. XXXI. — S. 271.

Ссылки 
 Фотографии 
 Jerzy Kowalczyk // Czasopisma humanistyczne . 
 Publikacje Jerzego Kowalczyka . [dostęp 2017-06-12]

Искусствоведы Польши